

Persone 
 José Primo de Rivera (1777-1853) – militare e politico spagnolo
 Fernando de la Puente y Primo de Rivera (1808-1867) – cardinale e arcivescovo spagnolo
 Fernando Primo de Rivera (1831-1921) – militare e politico spagnolo
 Miguel Primo de Rivera (1870-1930) – militare e politico spagnolo
 José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) – militare e politico spagnolo

Pagine correlate 
 Rivera – pagina di disambiguazione